Солунь — населений пункт в муніципалітеті Олово, Боснія і Герцеговина.
 Салоніки — також Фессалоні́ки, Тессалонікі, або Солу́нь — друге за розміром, після Афін, місто Греції і столиця грецької області Македонія.
 Солунь — місто в північно-східній Внутрішній Монголії, Китайська Народна Республіка.
 Солунь — льодовик в західній частині Антарктичного півострова.